Багарязы () — горный хребет на Южном Урале. Находится на территории Ишимбайского и Гафурийского Башкортостана.

Хребет Багарязы относится к хребтам Башкирского (Южного) Урала. Хребет протянулся вдоль меридиана в Ишимбайском и Гафурийском районах Башкортостана. Характеризуется обнажениями скал и крутыми склонами.

Длина хребта — 9 км, ширина — 3 км, высота — 477 м.

Состоит из карбонатных порода (известняки, аргиллиты, доломиты) турнейского яруса и визейского яруса нижнего карбона.

Ландшафты — широколиственные леса из лип, клёна, дуба, ильма.

Ссылки 
 

 Белорет — Белорецк

Горные хребты Урала
Горные хребты Башкортостана
Горные вершины Ишимбайского района